XXIV розыгрыш Гран-при проходил с 3 июня по 10 июля 2016 года с участием команд из 28 стран мира. Победителем Гран-при в 11-й раз стала сборная Бразилии.

Участники и система соревнования 
В турнире участвовали 28 сборных, разделённых на три дивизиона с возможностью перехода в следующем розыгрыше слабейшей команды элитного дивизиона во второй дивизион, победителя второго дивизиона — в первый и аналогичного обмена между вторым и третьим дивизионами.

12 команд первого дивизиона на интерконтинентальном раунде за 3 игровых уик-энда провели 9 однокруговых турниров в группах из четырёх команд. Результаты матчей шли в общую турнирную таблицу. В финальный раунд квалифицировались 6 команд, включая сборную Таиланда на правах его организатора. Участники «Финала шести», разбитые на 2 группы, провели в них однокруговые турниры. По две команды из каждой группы вышли в полуфинал.

Во втором и третьем дивизионах играли по 8 команд, в интерконтинентальных раундах по 2 игровых уик-энда. В финальные стадии вышли по 4 команды, включая организаторов — сборные Болгарии и Казахстана соответственно.

Интерконтинентальный раунд

Первый дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A1 (Нинбо)

Группа B1 (Рио-де-Жанейро)

Группа C1 (Калининград)

Группа D1 (Макао)

Группа E1 (Лонг-Бич)

Группа F1 (Бари)

Группа G1 (Анкара)

Группа H1 (Гонконг)

Группа I1 (Киото)

Самые результативные

Второй дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A2 (Сан-Мигель-де-Тукуман)

Группа B2 (Зелёна-Гура)

Группа C2 (Брно)

Группа D2 (Влоцлавек)

Третий дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A3 (Алжир)

Группа B3 (Бендиго)

Группа C3 (Кали)

Группа D3 (Чиклайо)

Финальный раунд

Третий дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Второй дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Первый дивизион 
Матчи прошли с 6 по 10 июля в Бангкоке.

Группа J1

Группа K1

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Составы 
 : Аденизия, Габи, Камила Брайт, Жаклин, Лея, Дани Линс, Жусиели, Мари Параиба, Наталия, Роберта, Таиса, Фабиана, Фе Гарай, Шейла, в матчах интерконтинентального раунда также играла Тандара. Главный тренер — Зе Роберто.

 : Рэйчел Адамс, Фольюк Акинрадево, Кайла Бэнуорт, Мишель Барч-Хакли, Алиша Гласс, Криста Дитцен, Джордан Ларсон, Карли Ллойд, Карста Лоу, Келли Мёрфи, Келси Робинсон, Кортни Томпсон, Натали Хагглунд, Кимберли Хилл, в матчах интерконтинентального раунда также играли Алексис Краймс и Николь Фоссетт. Главный тренер — Карч Кирай.

 : Марет Балкестейн, Ивон Белин, Анне Бёйс, Лаура Дейкема, Кирстен Книп, Николь Колхас, Робин де Крёйф, Юдит Питерсен, Селесте Плак, Лоннеке Слютьес, Дебби Стам, Квинта Стенберген, Фемке Столтенборг, Мирте Схот. Главный тренер — Джованни Гуидетти.

 : Марина Бабешина, Наталия Гончарова, Елена Ежова, Ирина Заряжко, Ксения Ильченко, Екатерина Любушкина, Анна Малова, Дарья Малыгина, Наталья Малых, Екатерина Панкова, Анастасия Самойленко, Евгения Старцева, Ирина Фетисова, Яна Щербань, в матчах интерконтинентального раунда также играла Татьяна Кошелева. Главный тренер — Юрий Маричев.

 : Гун Сянъюй, Линь Ли, Лю Сяотун, Лю Яньхань, Хуэй Жоци, Цзэн Чуньлэй, Чжан Сяоя, Чэнь Чжань, Шэнь Цзинсы, Юань Синьюэ, Ян Цзюньцзин, Яо Ди, в матчах интерконтинентального раунда также играли Дин Ся, Сюй Юньли, Чжан Чаннин, Чжу Тин, Ян Фансюй и Янь Ни. Ассистент главного тренера — Ань Цзяцзе.

 : Вилаван Апхиньяпхонг, Хаттая Бамрунгсук, Ванна Буакэу, Пхонпхун Гыдпхард, Малика Кантхонг, Пимпичая Кокрам, Айчарапхорн Конгйот, Чатчу-он Моксри, Тхатдау Нукчанг, Сорая Пхомла, Пиянут Пэнной, Онума Ситтирак, Плымчит Тхинкхау, Нутсара Томкхам, в матчах интерконтинентального раунда также играли Яраспхорн Бундасак и Юпа Сантикланг. Главный тренер — Киаттипонг Радчатагриенгкай.

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Шейла — 48,84
  Наталия — 41,38
  Лоннеке Слютьес — 38,29
  Джордан Ларсон — 37,76
  Яна Щербань — 37,65
 Блок (очки в среднем за сет)
  Ирина Фетисова — 1,07
  Рэйчел Адамс — 1,00
  Наталия Гончарова — 0,93
  Юань Синьюэ — 0,82
  Наталия — 0,79

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Кимберли Хилл — 0,64
  Ивон Белин — 0,38
  Чжан Сяоя — 0,36
  Дани Линс — 0,36
  Айчарапхорн Конгйот — 0,33
 Защита (в среднем за сет)
  Линь Ли — 3,45
  Кирстен Книп — 2,75
  Лея — 2,57
  Малика Кантхонг — 2,44
  Анна Малова — 2,00

 Пас (в среднем за сет)
  Нутсара Томкхам — 13,33
  Дани Линс — 12,36
  Лаура Дейкема — 10,56
  Екатерина Панкова — 9,86
  Алиша Гласс — 9,00
 Приём (процент эффективности)
  Линь Ли — 45,65
  Малика Кантхонг — 42,86
  Наталия — 42,28
  Фе Гарай — 39,68
  Джордан Ларсон — 38,03

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана доигровщица сборной Бразилии Наталия.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2016 год в волейболе